The Australasian Championships 1908 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1908 roku w dniach 7–12 grudnia, na kortach White City Tennis Club w Sydney.

Była to 4-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1908 w tenisie ziemnym